Labatut est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 
 Pierre Labatut (1776-1849), militaire français et maréchal brésilien
 Jules Jacques Labatut (1851-1935), sculpteur et peintre français
 Lucien Labatut (1879-1950),  homme politique français 
 André Labatut (1891 - 1978), escrimeur français et champion olympique
 Claude Labatut (né en 1942) joueur puis entraineur de rugby à XV

Communes françaises 
 Labatut (Ariège), commune du département de l'Ariège, région  Midi-Pyrénées ;
 Labatut (Landes), commune du département des Landes, région Nouvelle-Aquitaine ;
 Labatut-Figuières, commune du département des Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine
 Cette commune a changé de nom le  (Labatut devient Labatut-Figuières).
 Labatut-Rivière, commune du département des Hautes-Pyrénées, région Midi-Pyrénées.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France